Shepway kan syfta på:

 Shepway, Maidstone – en ort i Maidstone, Kent, England
 Folkestone and Hythe – ett distrikt i Kent, England
 Isle of Sheppey – en ö i Kent, England